Cinemagram — фирма по исследованию рынка, базирующаяся в Лас-Вегасе. Опрашивает аудиторию фильмов, чтобы оценить их впечатления от просмотра с помощью буквенных оценок, сообщает о результатах и прогнозирует кассовые сборы на основе полученных данных.

История 

Эд Минц основал Cinemago в 1979 году после того, как ему не понравился Дешёвый детектив, несмотря на то, что он был поклонником Нила Саймона, и услышал, как другой разочарованный посетитель хотел услышать мнение обычных людей, а не критиков. Карточка для пожертвований в Йом Кипур с вкладками вдохновила участников опроса на раздачу карточек для голосования. Компания проводит опросы среди зрителей, которые видели фильм в кинотеатрах, прося их оценить фильм и уточняя, что привлекло их в фильме. Его результаты опубликованы в Entertainment Weekly. Cinemagram также проводит опросы, чтобы определить интерес аудитории к прокату фильмов на видео, разбивая демографию по возрасту и полу и передавая информацию видеокомпаниям, таким как Fox Video Corporation.

Обозреватель «Синематеки» Диди Гилмор сообщила об этой тенденции в 1993 году: «Большинство фильмов легко получают двойку с плюсом. Я думаю, что люди приходят, желая развлечься. У них большие ожидания. Они более снисходительны к своим оценкам. Но по мере того, как (кинозрители) делают это все чаще и чаще, они становятся более сильными критиками». В 1993 году фильмы, получившие оценку «А», включали «Запах женщины», «Несколько хороших мужчин» и «Падение». Фильмы, получившие оценку «В», включали «Соммерсби» и «Неукротимое сердце». Фильм на троечку за год был доказательством.

Рейтинг 

Cinemagram описывает себя как «лидера отрасли в измерении привлекательности фильмов». В 25 крупных городах по всей Северной Америке насчитывается от 35 до 45 команд представителей Cinematic. Каждую пятницу представители в пяти случайно выбранных городах раздают зрителям в день открытия небольшую анкету-опрос. В карточке запрашивается возраст, пол, оценка фильма («A», «B», «C», «D» или «F»), будут ли они брать фильм напрокат или покупать его на DVD или Blu-ray, почему они выбрали фильм и будут ли они почувствовал, что фильм соответствует своему маркетингу. Cinematic обычно получает около 400 карточек на фильм; по оценкам компании, частота откликов составляет 65 %, а погрешность — 6 %.

Примечания 

Появились в 1979 году
Кинематографические организации США